Ла Готерита има више значења:

 Ла Готерита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Готерита (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику